Manantial Fuente de la Salud är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Province of Córdoba och regionen Andalusien, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Manantial Fuente de la Salud ligger  meter över havet.

Terrängen runt Manantial Fuente de la Salud är kuperad, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Manantial Fuente de la Salud. Runt Manantial Fuente de la Salud är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Priego de Córdoba,  km nordost om Manantial Fuente de la Salud. Trakten runt Manantial Fuente de la Salud består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Andalusien